Eierbach ist ein Gewässername:

 Eierbach (Ammer), früher auch Eybach, linker Zufluss der Ammer bei Hohenwart, Markt Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eierbach (Bautenbach), linker Zufluss des Bautenbachs (zur Eger) bei Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Eierbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler bei der Niedermühle, Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eierbach (Echaz), linker Zufluss der Echaz in Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Eierbach (Plessur) oder Sattelalpbach, linker Zufluss der Plessur bei Arosa, Bezirk Plessur, Kanton Graubünden
 Eierbach (Schwärzenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Schwärzenbachs (zur Rott) bis Höhenmühle, Markt Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Eierbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz bei Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Eibach
 Eiergraben
 Eiersbach